Universitats:
 University College de Londres
 Universitat catòlica de Lovaina (1968)
 Partits polítics: Unió Centrista Liberal Futbol: Lliga de Campions de la UEFA'''